Éponine peut désigner :

Prénom 
 Éponine ou Eponine est un prénom féminin. Il provient de la même racine gauloise que le nom de la déesse gauloise Épona (figuration de la déesse-mère et déesse des chevaux) : Epos signifiant « cheval ».

Personnalités 
 Éponine, Gauloise ayant vécu au .

Littérature 
 Éponine, personnage des Misérables (1862), roman de Victor Hugo : c'est l'aînée des deux filles du couple des Thénardier.
 Éponine, titre d'une nouvelle (1949) et personnage de L'Abbé C. (1950), roman de Georges Bataille.

Musique 
 La vierge Éponine est une chanson (paroles de Henri-Georges Clouzot, et musique de Jean Villard, dit Gilles), interprétée à l'origine par Les Frères Jacques. Elle raconte, sur un ton humoristique et parfois anachronique, le martyre d'une vierge par un empereur romain. Elle a été reprise par la chanteuse Juliette.

Bande dessinée
 Eponine est, dans Astérix, une vendeuse de coquillages et de poissons comme les huitres à Massilia.